Sam Brown, puede referirse a:

 Sam Brown, cantante inglesa.
 Sam Brown, actor y comediante de la serie The Whitest Kids U' Know.